Аллон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна
 Аллон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу